

Geografia 
 Spagna
 Alfoz de Santa Gadea – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santa Gadea del Cid – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Álex Gadea – attore spagnolo
 Hilda Gadea – economista peruviana
 Manuel Gadea – ex cestista uruguaiano
 Sergio Gadea – pilota motociclistico spagnolo
 Xavier García Gadea – pallanuotista spagnolo, naturalizzato croato, attaccante